Монтеверде:

 Монтеверде — пояс вечнозелёных лиственных лесов западных и центральных Канарских островов.
 Монтеверде (Италия) — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, подчиняется административному центру Авеллино.

 Монтеверде, Джулио — итальянский скульптор.
 Монтеверде, Николай Августинович (1856—1929) — русский и советский ботаник, специалист в области морфологии растений.
 Монтеверде, Пётр Августинович (1839 — 1916) — русский подполковник; беллетрист и журналист (псевдонимы Пётр Петров и Амикус); старший брат Николая М..

См. также 
 Монтеверди (значения)

Примечания